John Joseph Coughlin, dit Jack Coughlin, (né le  à Douro, dans la province de l'Ontario au Canada - mort le  à Peterborough en Ontario) était un joueur professionnel de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1912-1913 ||Seniors de Peterborough ||OHA-Sr. ||6 ||4 ||0 ||4 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1913-1914 ||Seniors de Ingersoll ||OHA-Sr. || || || || || || || || || ||
|-
|1914-1915 ||Irish-Americans de New York ||AAHL || || || || || || || || || ||
|- 
|1915-1916 ||Electrics de Peterborough ||OHA-Sr. || || || || || || || || || ||
|-
|1915-1916||Seniors de Houghton ||USHA || || || || || || || || || ||
|- 
|1916-1917 ||Blueshirts de Toronto ||ANA ||7 ||2 ||0 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1917-1918 || Arenas de Toronto ||LNH ||6 ||2 ||0 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1919-1920 || Bulldogs de Québec || LNH ||8 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1919-1920|| Canadiens de Montréal || LNH ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1920-1921 || Tigers de Hamilton || LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-

|19 ||2 ||0 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en juin 1892
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Arenas de Toronto
Joueur des Bulldogs de Québec
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Tigers de Hamilton
Attaquant de hockey sur glace
Décès en juin 1969
Joueur des Blueshirts de Toronto